В парному розряді жіночого тенісного турніру Fila Europa Cup 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Беттіна Бюнге і Клаудія Коде-Кільш виграли титул, у фіналі перемігши пару Іванна Мадруга і Катрін Танв'є 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Іванна Мадруга /  Катрін Танв'є (фінал)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чемпіонки)

 Діанне Фромгольтц /  Кетлін Горват (півфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Hamburg
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983